Diego de Guevara y Quesada (?-1520) – cortigiano e diplomatico spagnolo
 Diego de Guevara y Haro (c. 1537-c. 1565) – poeta spagnolo, nipote del precedente
 Jawdar Pascià (nato Diego de Guevara) (?-1605) – militare di origini spagnole al servizio del Sultanato Sa'diano
 Diego de Guevara (1567-1633) – predicatore e scrittore spagnolo
 Diego de Guevara y Estrada (1612-1642) – arcivescovo cattolico messicano
 Diego Ladrón de Guevara (1641-1718) – vescovo cattolico e amministratore coloniale spagnolo